Miłaczew Kolonia (Kolonia Miłaczew) – nieoficjalna część wsi Miłaczew w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Malanów.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa konińskiego.

Zobacz też 
 Miłaczew
 Miłaczewek
 Miłaczewskie Młyny

Przypisy 

Miłaczew (powiat turecki)